Россо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Россо, Дзаноби дель (1724—1798) — итальянский архитектор флорентийской школы.
 Россо, Камилла и Ребекка (род. 1994) — британские актрисы-близнецы и певицы.
 Россо, Марко (XV век) — возможное имя работавшего в Москве в XV веке итальянского архитектора, известного как Марк Фрязин.
 Россо, Медардо (1858—1928) — итальянский скульптор, работавший также во Франции.
 Россо, Ренцо (род. 1955) — итальянский бизнесмен, работающий в области моды.
 Россо ди Сан-Секондо, Пьер Мария (1887—1956) — итальянский писатель, драматург.
 См. также 
 «Конте Россо» — итальянский лайнер, построенный в 1922 году.
 «Торо Россо» — итальянская автогоночная команда, участвующая в чемпионате Формулы 1.
 Порко Россо — мультфильм о свинье-пилоте.